Бори́с Семёнович Грязно́в (27 декабря 1929 — 28 июня 1978) — советский  философ, историк и методолог науки.

Биография 
Окончил философский факультет Московского университета (1954) и аспирантуру того же факультета (1963), после чего защитил кандидатскую диссертацию («Проблема существования в математике», 1963).

 В 1954—1963 годах преподавал философию в Читинском государственном педагогическом институте.
 В 1963—67 гг. заведовал кафедрой марксистско-ленинской философии Обнинского филиала Московского инженерно-физического института.
 в 1976-78 гг. работал доцентом на той же кафедре.
 в 1967-76 гг. работал старшим научным сотрудником и заведовал сектором Института истории естествознания и техники АН СССР. Преподавал в МГУ.

В 1976 г. с семьёй вернулся в Обнинск.

Научное творчество 

Тематика работ Б. С. Грязнова покрывает проблему существования в математике (и проблему существования абстрактных объектов теоретического знания вообще), критику неокантианства, неопозитивизма и постпозитивизма, разработку проблем рационализма.

В истории науки Грязнов известен как автор оригинальной концепции происхождения физического детерминизма — картины мира (возникновение которой связывают с именем Лапласа), оказавшей глубокое влияние на развитие науки в XVII—XX вв.

В методологии науки он предложил оригинальную концепцию соотнесенности проблем и задач: по Грязнову, наука как деятельность строится на решении задач, а постановка проблемы возможна только в последующей реконструкции, после её решения.

Также занимался вопросами вненаучного контекста научной деятельности и соотношения научного, морального и художественного знания.

Наиболее значительные труды собраны в книге «Логика, рациональность, творчество», выдержавшей два издания.

Семья 
 Жена — Камилла Васильевна Малиновская, философ.
 Дочь — Юлия Борисовна Грязнова, философ.
 Сын — Илья Борисович Грязнов.

Цитаты 

Виктор Канке, 2009:

Валерий Коваленко, 2011:

Чтения памяти Б. С. Грязнова 

В 1979—91-х гг. в г. Обнинске проводились ежегодные Методологические чтения памяти Б. С. Грязнова. Доклады на них представляли многие известные отечественные философы, методологи и учёные, включая В. С. Библера, Г. И. Богина, Е. К. Войшвилло, О. Г. Генисаретского, Н. И. Кузнецову, А. П. Огурцова, М. А. Розова, В. С. Стёпина, А. Л. Тоома, Ю. А. Шрейдера, Г. П. Щедровицкого и др.

Основные работы 
 Монографии
 Моделирование как метод научного исследования. (Гносеологический анализ). (В соавт. с Б. А. Глинским, Б. С. Дыниным, Е. П. Никитиным). — М., 1965
 Теория и её объект. (В соавт. с Б. С. Дыниным и Е. П. Никитиным). — М., 1973
 Позитивизм и наука. Критический очерк. (В соавторстве). — М., 1974
 Логика, рациональность, творчество. — М., 1982
 

 Избранные статьи
 О гносеологической природе абстрактных объектов математики // Философские науки — 1963. — № 5
 О номиналистическом истолковании проблемы существования и абстракций в современной математике // Методологические проблемы современной науки. — М., 1964
 О лейбницевском понимании равенства и синонимии // Вопросы философии. — 1965. — № 6
 On the logical analysis of the concept «object of scientific investigation» // Organon.—1968.—№ 5
 Представления математиков Германии XIX века о науке и её развитии // Проблема развития науки в трудах естествоиспытателей XIX века. — М., 1973
 On the historical interpretation of Aristotle‘s «Analytics» // Organon.—1975.—№ 11
 «Философские парадигмы» Т. Куна // Природа. — 1976. — № 10
 О взаимоотношении проблем и теорий // Там же. — № 4
 Logik und Rationalitat // Probleme der Methodologie der Wissenschaft. Konferenzmaterialen. I. Bilaterale Konferenz UdSSR — DDR. Teil II. — Potsdam, 1978

Примечания

Литература 
 Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий: Биографии, идеи и труды. 3-е изд., перераб. и доп. — М., 1999. — С. 227. 
 
 

Философы СССР
Философы России
Логики СССР
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели ЗабГПУ
Преподаватели Обнинского института атомной энергетики
Преподаватели философского факультета МГУ
Сотрудники ИИЕТ РАН